

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Studzieniec – część miasta Mława
 Studzieniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów 
 Studzieniec – przysiółek wsi Dąbrowa w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Studzieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice 
 Studzieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Studzieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Studzieniec – część wsi Przewrotne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowski, w gminie Głogów Małopolski
 Studzieniec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica 
 Studzieniec – część wsi Łazy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Studzieniec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków 
 Studzieniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze 
 Studzieniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież 
 Studzieniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Studzieniec – część wsi Myślątkowo w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo

Miejscowości na Białorusi 

 Studzieniec – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś.
 Studzieniec – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Zobacz też 
 Pałac w Studzieńcu